Batuhideung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pasir Batuhideung, kulle, Banten, 
 Desa Batuhideung, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar